Feria de Madrid (metrostation) - metrostation in Madrid
 Institución Ferial de Madrid - congrescentrum in Madrid, naamgever van bovenstaand metrostation
 La feria de Madrid - schilderij van Francisco de Goya